Ел Тахито има више значења:

 Ел Тахито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тахито (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику